А́лан Смит (; родился 28 октября 1980 года, Ротуэлл, Англия) — английский футболист.

Карьера

Начало 
Будучи мальчиком, Алан Смит был записан родителями в детскую футбольную школу Ротуэлла, где уже занимался его старший брат Гэвин. Малыш произвел впечатление на тренера и был переведен в юниорскую команду, которая с приходом Алана трижды выиграла свою Лигу и трижды взяла кубок. А Смит забил 92 мяча в одном сезоне.

Боссы «Лидс Юнайтед» взяли команду на карандаш. Алан стоял в списке одним из первых. И в течение нескольких последующих лет ходил в учебный лагерь большого «Лидса».

В 14 лет Смит получил свою первую серьёзную травму — перелом лодыжки. «Лидс Юнайтед» оказывал всяческую поддержку парню, и Смит отблагодарил свою команду уже в 16 лет. Впервые за дубль своего клуба Алан вышел на поле под Рождество против второго состава «Манчестер Юнайтед». Матч закончился вничью. А уже в следующей игре против «Дерби» Смит забил свой первый гол и получил первую красную карточку.

«Лидс Юнайтед» 
Тренер «Лидса» Дэвид О’Лири решил, что пора привлекать юного футболиста к играм за первую команду, и в 1998 году 18-летний Смит дебютирует в матче английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» на «Энфилде». Алан вышел на замену и первым же касанием забил гол. Этот гол помог ему закрепиться в основном составе. В первом же сезоне 1998-99 О’Лири отдает предпочтение в стартовом составе Смиту, где он составил атакующий тандем с Джимми Флойдом Хэсселбэйнком. Смит продолжал прогрессировать, также как и «Лидс». В 2001 году он показал свой класс, забив в матчах Лиги чемпионов УЕФА 7 голов, когда команда дошла до полуфинала, уступив «Валенсии». В следующем сезоне О’Лири пробовал использовать Смита в качестве центрального полузащитника.

2001 год также запомнился тем, что Смит был привлечен в состав национальной сборной Англии. Поиграв за молодёжную команду, Алан, наконец, дебютировал за первую сборную в мае 2001. Однако в окончательную заявку на чемпионат мира ФИФА 2002 года он не попал, и продолжил выступать за молодёжную команду.

14 ноября 2002 года в рамках розыгрыша кубка УЕФА «Лидс» приехал в Тель-Авив в гости к местному «Хапоэлю». Английский клуб разгромил израильтян со счетом 5:1, а Смит отметился четырьмя голами. Герой родного города для болельщиков «Лидс Юнайтед», Смит два сезона подряд в 2003 и 2004 годах был признан ими как игрок года. Это случилось впервые в истории клуба. Игрок, заслуживший репутацию «плохого парня», часто играющий грубо, периодически получающий красные карточки. Он не забивал много голов, но его готовность играть любую роль на поле, и его неустанные усилия к спасению «белых» от вылета очень ценились болельщиками.

Неудачные финансовые операции загнали команду в долги. Началась неизбежная распродажа лучших игроков. К концу сезона 2003—2004 стало ясно, что «Лидс» покидает элитное общество английских команд. Смит держался дольше многих других. Он провел в команде 6 сезонов. Однако был продан в стан конкурентов, в «Манчестер Юнайтед». В течение дня Алан из героя превратился в злодея в глазах многих болельщиков. Это произошло даже несмотря на публичные заявления клуба о том, что он не может позволить себе платить прежнюю заработную плату Смита и что футболист был выставлен на трансфер и единственный клуб, готовый заплатить реальную сумму — это МЮ. «Эвертон» и «Ньюкасл» готовы были приобрести нападающего только в рассрочку. Из-за финансовых затруднений «Лидса», Смит отказался от своей личной суммы трансфера, которую ему должен был клуб. Но это не мешало некоторым болельщикам Лидса чувствовать себя преданными.

«Манчестер Юнайтед» 
В мае 2004 года, после вылета «Лидса» из Премьер-лиги, Алан Смит заключил контракт с «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 7 млн фунтов стерлингов. В «МЮ» Алан Смит сразу же закрепился в основном составе, но впоследствии уступил постоянное место в основе Уэйну Руни и Руду ван Нистелрою. После ухода из команды Роя Кина тренер манкунианцев Алекс Фергюсон перевёл Алана Смита из линии нападения в полузащиту.

18 февраля 2006 года в матче Кубка Англии против «Ливерпуля» Алан Смит вышел на замену на последних минутах матча. Пытаясь блокировать штрафной удар, нанесенный Йоном Арне Риисе, он неудачно упал и получил тяжелейший перелом ноги. Завоёванный в состоявшемся через неделю матче Кубок Лиги игроки «Манчестер Юнайтед» посвятили своему травмированному товарищу Алану Смиту. Лечение травмы прошло успешно, однако после долгого периода восстановления Смит так и не смог снова закрепиться в основном составе клуба и перед сезоном 2007—2008 перешёл в «Ньюкасл Юнайтед».

«Ньюкасл Юнайтед» 
2 августа 2007 года «Ньюкасл Юнайтед» подтвердил, что они согласовали с «Манчестер Юнайтед» плату за Смита в размере 6 миллионов фунтов. 3 августа был заключен личный контракт с новым клубом сроком на пять лет. Дебют в составе «сорок» состоялся в августовской товарищеской игре против Сампдории, в которой Алан и забил единственный и победный гол. В Премьер-лиге Смит дебютировал 11 августа в выездном матче против «Болтона». Однако, нападающий, изо всех сил пытаясь утвердиться в «Ньюкасле» в свой первый сезон, так и не смог забить больше ни одного гола.

Его прогрессу в следующем сезоне помешал усталостный перелом лодыжки, полученный во время предсезонной подготовки. Прошло больше полугода прежде, чем Смит восстановился и, набрав оптимальную форму, 22 февраля 2009 года вышел на замену в домашнем матче против «Эвертона». Несмотря на возвращение, Смит не смог помочь Ньюкаслу избежать вылета из Премьер-лиги. Пропустив единственный мяч в последнем туре от «Астон Виллы», клуб опустился в Чемпионшип. А Смит снова закончил сезон без забитых голов.

В следующем сезоне 2009—2010 Смит был назначен вице-капитаном команды. При отсутствии по различным причинам капитана Ники Батта, в течение сезона Смит выводил своих партнеров на поле. К этому времени Алан окончательно сменил своё игровое амплуа, заняв место опорного полузащитника. Теперь он больше занимался не забиванием голов, а защитой своих ворот. В этот раз травмы практически не дали себя знать, и Алан принял участие в 35 матчах чемпионского сезона, завершившегося триумфальным возвращением в премьер-лигу.

Сезон 2010-11 Смит начал в стартовом составе. Он неизменно выходил на поле в первых четырёх играх чемпионата. Но, с подписанием Шейка Тиоте и Хатема Бена Арфа, Алан потерял место в основе. Смит получил игровое время 22 сентября в матче Кубка Лиги, где Крис Хьютон дал возможность сыграть молодым игрокам и тем, кто не имел постоянной игровой практики. Матч закончился победой Ньюкасла со счетом 4-3, а Челси потерпел первое поражение в сезоне. Алан Смит по ходу сезона практически всегда был в заявке на игры, и был всегда готов выйти на замену. Из-за трехматчевой дисквалификации Шейка Тиоте, он вернулся в стартовый состав. Но 16 января в первом тайме матча с «Сандерлендом», Смит в очередной раз получил травму левой лодыжки и был вынужден покинуть поле. Как показало дальнейшее медицинское обследование, Алан выбыл из строя до конца сезона. Однако восстановление прошло быстрее чем ожидалось. В апреле Смит приступил к полноценным тренировкам и в итоге попал в заявку на два последних матча сезона. А в последнем (против «Вест Бромвича») даже принял участие, выйдя на замену вместо Левенкрандса на 70-й минуте игры.

7 июня 2011 Смит был уведомлен руководством «Ньюкасла», что клуб не нуждается в его услугах, и он вправе подыскивать себе новое место работы. Однако у футболиста имелся контракт, действующий ещё в течение года. Поэтому Смит перешёл в аренду до конца сезона в «МК Донс».

«МК Донс» 
После окончания контракта с «Ньюкасл Юнайтед» Смит решил присоединиться к «МК Донс» на договорной основе на 2 года. Смит также возглавил резервистов этой команды и участвовал в Тренировочном комплексе Aon, где работают его бывшие товарищи по «Манчестер Юнайтед»: Ники Батт, Райан Гиггз и Фил Невилл.

«Ноттс Каунти» 
20 мая 2014 года клуб третьего английского дивизиона «Ноттс Каунти» заключил однолетний контракт с Аланом Смитом. Смит помимо игры за команду также будет исполнять обязанности одного из тренеров.

Сборная Англии 
В 2001 году Алан Смит впервые получил приглашение в сборную Англии. 25 мая 2001 года он вышел на поле в матче против сборной Мексики, который англичане выиграли 4-0. Свой первый и последний гол за национальную команду Смит забил в матче со сборной Португалии в сентябре 2002 года, которая завершилась вничью.

Восстановившись после травмы, с лета 2007 года привлекается к играм сборной, участвовал в товарищеских матчах основной команды, а также в матче второй сборной Англии (England-B).

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 27 июля 2011)

Примечания

Ссылки 

 Сайт поклонников Алана Смита
 Профайл на сайте Футбольной ассоциации Англии

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Ноттс Каунти»